Johan Müller er navnet på flere personer:
 Johan Müller (professor) – professor i jura ved Københavns Universitet og senere borgmester i Flensborg (1605-1672)
 Johan Müller (toldinspektør) – toldinspektør og medlem af Folketinget (1805-1881)